Tenon ist der okzitanische Name der französischen Gemeinde Thenon.

Tenon ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-René Tenon (1724–1816), französischer Arzt, insbesondere Chirurg

Siehe auch:

 Tenonsche Kapsel (Tenon-Kapsel) 
 Tenon-Raum (Spatium intervaginale)